Anna Matczak − polska psycholog
 Filip Matczak – polski koszykarz
 Kazimierz Matczak – polski rugbista
 Marcin Matczak – polski prawnik
 Mata, wł. Michał Matczak – polski raper
 Mychajło Matczak – ukraiński działacz społeczny, polityk, publicysta i wydawca
 Mateusz Matczak – polski pływak
 Sławomir Matczak – polski dziennikarz telewizyjny
 Wojciech Matczak – polski hokeista